Lady Mary Booth (1704–1772), fille unique de George Booth,  et dernier comte de Warrington, est héritière des grands domaines Booth, dans le Cheshire, Lancashire et ailleurs au nord-ouest d'Angleterre.

Famille

Lady Mary Booth épouse, en 1736, Harry Grey,  de Stamford, dont :

 George Grey (5e comte de Stamford) (1737–1819), dit lord Grey, ensuite comte de Stamford et Warrington;
 L'hon. Booth Grey (1740–1802), MP pour Leicester ;
 L'hon. John Grey (1743–1802), avec issu.

Biographie 
Une grande dame de noblesse du  siècle, lady Mary Booth est également connue comme héritière des collections familiaux de trésors d'argenterie par Archambo, aussi bien que des grands domaines au nord-ouest d'Angleterre dévolus ensuite par mariage aux Grey.

Voir aussi 

 Comtes et ducs d'Europe 
 Maison de Booth

Notes

Liens externes
 Burke's Peerage & Baronetage
 www.cracroftspeerage.co.uk
 www.nationaltrustcollections.org.uk

Naissance en 1704
Décès en décembre 1772
Personnalité féminine anglaise
Noblesse anglaise du XVIIIe siècle
Comtesse britannique